Rompisaco puede referirse a:
 El nombre común de la planta Aegilops triuncialis.
 El nombre común de la planta Plantago major.